Georg Heinrich Bernhardt (* 1. März 1892 in Veckerhagen; † 12. Dezember 1964 in Bad Wildungen) war ein deutscher Schachkomponist aus Frankenau.

Komposition 
Bernhardt publizierte ab 1918 über 300 Studien. Seine am meisten verbreitete wurde seltsamerweise immer wieder als Partiefragment verbreitet. Sie wurde häufig mit den Namen Pape - Roth, Papp - Roth und Peip - Roth reproduziert, wobei sie angeblich entweder 1924 in Löbau oder 1972 in Deutschland gespielt worden sein sollte. Kurioserweise druckte sogar der Deutsche Schachbund das Stück als Partiestellung ab. In Wirklichkeit handelte es sich jedoch um die folgende Komposition.

Lösung:
1. d5–d6 e7xd6
2. Ke4–d3! Lh2xg3
3. a4–a5 d6–d5
4. a5–a6 Lg3–b8
5. a6–a7 Lb8xa7 Patt

Literatur 
 Ein Komponisten-Trio in: Schach-Echo, 20. Februar 1954, S. 64

Einzelnachweise

Weblinks 
 Kompositionen von Georg Bernhardt auf dem PDB-Server

Mann
Deutscher
Schachkomponist
Geboren 1892
Gestorben 1964